Yuccamyces är ett släkte av svampar. Yuccamyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Yuccamyces